Der Barcelona-Halbmarathon () ist ein Halbmarathon, der seit 1991 jährlich in Barcelona ausgetragen wird.

Der Lauf bekam 2016 mit Bronze erstmals ein Label der World Athletics Label Road Races zugesprochen. Nach Silber im folgenden Jahr trägt er seit 2018 das Label Gold. Bei der 20. Austragung im Jahr 2010 überstieg die Zahl der Voranmeldungen erstmals 5.000, 2012 waren es bereits 12.500. 2019 war das Rennen mit 19.000 Voranmeldungen (16.394 Finisher) ausverkauft, dabei kamen 44 % der angemeldeten Teilnehmer aus dem Ausland. Den Streckenrekord der Frauen hält seit 2015 die Kenianerin Florence Kiplagat, die bei dieser Austragung mit 1:05:09 h ihren eigenen bei der Austragung im Vorjahr aufgestellten Weltrekord (1:05:12 h) noch einmal verbesserte. Auf Männerseite unterbot 2018 mit dem in 59:44 min siegreichen Äthiopier Mule Wasihun erstmals ein Athlet die Stundenmarke.

Start und Ziel des Rundkurses ist die Passeig de Pujades am Parc de la Ciutadella.

Siegerlisten

Männer

Frauen

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch, katalanisch, spanisch)
 Ergebnisarchiv bis 2017 bei der Association of Road Racing Statisticians

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Spanien
Halbmarathon
Erstveranstaltung 1991